Microlaimidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Microlaimidae i ordningen Desmodorida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Chromadorida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Microlaimidae 37 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Microlaimidae